Limau Sundai (Binjai Barat), een plaats in Indonesië
Limau Sundai (Air Putih), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing